Суперкубок Китайской футбольной ассоциации (), ранее назывался Суперкубок Китая по футболу () — официальный футбольный турнир, открывающий сезон в Суперлиге и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители предыдущего сезона Суперлиги и обладатель Кубка страны. Если победитель чемпионата и обладатель кубка — это одна команда, в Суперкубке играет серебряный призёр чемпионата. Это — китайский эквивалент Суперкубка Англии, где встречаются победители Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии. Турнир был основан в 1995 году, однако в сезонах 2004—2011 не проводился.

Наиболее успешным является «Гуанчжоу Эвергранд», который четырежды завоёвывал Суперкубок.

Победители 
Победитель отмечен жирным.

 : Победителем Лиги и Кубка являлась одна команда, в Суперкубке принимала участие вторая команда Лиги.
 : Проводилось два матча: дома/в гостях.

Достижения клубов в розыгрыше Суперкубка

См. также 
 Кубок Суперлиги Китая по футболу

Примечания 

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации